Las Nieves kan verwijzen naar:
Een gemeente in de Filipijnse provincie Agusan del Norte, zie: Las Nieves (Agusan del Norte)
Een gemeente in de Spaanse provincie Pontevedra, zie: Las Nieves (Pontevedra)